Empain ist der Familienname folgender Personen:

 Édouard Louis Joseph Empain (1852–1929), belgischer Ingenieur, Unternehmer, Finanzier und Industrieller
 Édouard-Jean Empain (1937–2018), belgischer Unternehmer und Geschäftsmann
 Louis Empain (1907–1976), belgischer Unternehmer und Geschäftsmann
Stéphanie Empain (* 1983), luxemburgische Geschäftsfrau und Politikerin

Siehe auch:
 Villa Empain, Gebäude in Brüssel, erbaut 1931 im Auftrag von Louis Empain